Cadavre exquis
Conceptuele poëzie
Concrete poëzie
Vijftigers